Nintendo GameCube, a Nintendo 6. generációs játékkonzolja.
 Garbage collection, számítógépes szakkifejezés.